Уссама Эль-Аззузи (; ) — нидерландский футболист марокканского происхождения, полузащитник клуба «Юнион».

Клубная карьера 
Эль-Аззузи — воспитанник клубов «Витесс» и «Гронинген». В 2021 году Уссама подписал контракт с «Эмменом». 6 августа в матче против «Телстара» он дебютировал в Эрстедивизи. 4 февраля 2022 года поединке против ТОП Осс Уссама забил свой первый гол за «Эммен». По итогам сезона он помог клубу выйти в элиту. Летом того же года Эль-Аззузи перешёл в бельгийский «Юнион». 6 августа в матче против «Мехелена» он дебютировал в Жюпиле лиге.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Эммен»
Игроки ФК «Юнион»